«Осса» — іспанський виробник мотоциклів.

Топонім 

 Осса — гора у Греції.
 Осса — гора в Австралії.
 Осса — озеро у Камеруні.

Осса — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Осса — село в гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Осса — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства